Mezzanotte ist das italienische Wort für Mitternacht und ist der Nachname folgender Personen:

 Mirco Mezzanotte (* 1974) ist ein italienischer Skibergsteiger
 Silvia Mezzanotte (* 1967), Sängerin der italienischen Band Matia Bazar